Дибанго:
 Дибанго, Иван Джуниор Нябейе (род. 2002) — камерунский футболист.
 Дибанго, Ману (1933—2020) — камерунский музыкант.